Gminy w USA:
 West Lincoln (ang. West Lincoln Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Logan
 West Lincoln (ang. West Lincoln Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mitchell

Gmina w Kanadzie:
 West Lincoln w Ontario